Korporant – członek korporacji akademickiej
 Korporant – miesięcznik, organ Związku Polskich Korporacji Akademickich, wydawany w roku 1925